John McInnes ist der Name folgender Personen:

* John McInnes (Schriftsteller) (* 1927), Schriftsteller und Herausgeber 
 John McInnes (Skispringer) (* 1939), kanadischer Skispringer